Der Dreiband-Weltcup 1988/3 war das 3. Weltcupturnier im dritten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 25. bis zum 27. November 1988 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Berlin statt.

Geschichte 
Wie schon im letzten Weltcup-Turnier erreichten die vier Weltranglistenbesten das Halbfinale. Es gab zwei deutliche Siege für Torbjörn Blomdahl und Jun’ichi Komori. Im Finale setzte Blomdahl seine beeindruckende Leistung fort und gewann glatt mit 3:0 Sätzen gegen Komori. Es war das erste Weltcup-Turnier das ein Akteur ohne Satzverlust gewann. Platz drei sicherte sich Raymond Ceulemans durch einen 3:0-Sieg gegen Nobuaki Kobayashi. Für die deutschen Teilnehmer war das Turnier eine absolute Enttäuschung. Alle Teilnehmer schieden in der ersten Runde aus und waren im Endklassement weit unten platziert. Das Turnier im Kempinski Hotel war eine Werbung für den Billardsport. Da zur gleichen Zeit die Berlinale lief gaben sich die Prominenten die Klinke in die Hand. Einer der Prominenten war der israelische Schriftsteller Ephraim Kishon. Er ist bekennender Karambol Billardfan und hat in Israel einen eigenen Billardraum in seinem Haus. Vor dem Hotel standen ständig hunderte von Fans.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Nobuaki Kobayashi
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Richard Bitalis
  Rini van Bracht
  Dieter Müller
  Francis Connesson
  Allen Gilbert
  Karsten Lieberkind

Ausrichterplätze:
  Günter Siebert
  Christian Zöllner
  Harald Thiele
  Norbert Weingärtner

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.O.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Jun’ichi Komori, Raymond Ceulemans und Nobuaki Kobayashi) waren für das Achtelfinale gesetzt.Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkte/Aufn/ED/HS

Einzelnachweise 

1988 3
Karambolageveranstaltung 1988
Billardturnier in Berlin
Berlin-Charlottenburg